Sint-Gilliskapel (Mortier)
 Sint-Gilliskapel (Mulken)
 Sint-Gilliskapel (Rumsdorp)

Zie ook 
 Sint-Gilliskerk (doorverwijspagina)

Gillis